Den grimme ælling kan henvise til:

 Den grimme ælling – et eventyr af H.C. Andersen
 Den grimme Ælling (film fra 1914) – dansk stumfilm fra 1914 instrueret af Kay van der Aa Kühle.
 Den grimme Ælling (film fra 1928) – dansk stumfilm fra 1928 instrueret af Karl Wieghorst
 Den grimme ælling (film fra 1985) – dansk kortfilm fra 1985 instrueret af Vladimir Oravsky
 Den grimme ælling (Der var engang...) – tegnefilm i serien Der var engang...